Jaguar, katachtig diersoort
Jaguar (strip), stripverhaal van Jean Dufaux en Jan Bosschaert
Jaguar Cars, automerk
Jaguar Racing, voormalig Formule 1-team
Fender Jaguar, elektrische gitaar
Atari Jaguar, spelcomputer
Jaguar, codenaam voor Mac OS X 10.2, het besturingssysteem van Apple
 Sepecat Jaguar, Brits-Franse jachtbommenwerper
 Jaguar 1 en Jaguar 2, Duitse pantservoertuigen
 EBRC Jaguar, een Frans pantservoertuig